L'indépendance est l’absence de relation (de sujétion, de cause à effet, de coordination) entre différentes entités. 

 En politique, l'indépendance est, pour un pays, une organisation politique ou une branche de gouvernement, l’acquisition de son autonomie.
 En psychomotricité, l'indépendance désigne la capacité d’un animal à faire bouger de manière distincte ses membres. Cette faculté permet notamment aux bipèdes d’utiliser les membres supérieurs pour des fonctions distinctes de celles des membres inférieurs, généralement réservés à la locomotion : par exemple la préhension pour l’être humain. Dans certaines disciplines artistiques, l’indépendance psychomotrice entre les bras ou entre les quatre membres est essentielle : par exemple, pour la pratique de certains instruments de musique comme la batterie.
 En droit, l'indépendance juridique
 En médiation, l'indépendance professionnelle
 Indépendance des journalistes
 En mathématiques :
 en théorie des probabilités, l'indépendance désigne une propriété de disjonction entre des lois de probabilité ;
 en algèbre, l'indépendance linéaire caractérise un ensemble de vecteurs dont aucune combinaison linéaire à coefficients non nuls n'est nulle ; 
 En logique mathématique, l'indépendance entre axiomes désigne l'impossibilité d'un de ces axiomes d'être démontré à partir des autres.
 En philosophie, l'indépendance peut aussi concerner le domaine plus abstrait de la pensée et notamment de la liberté religieuse. Dans ce cas, l'indépendance est synonyme d' autonomie ou de liberté vis-à-vis d'une tutelle spirituelle, exercée par une autorité religieuse ou philosophique. L'éducation et l'instruction laïques, la lecture, sont des facteurs importants pour l'acquisition d'une indépendance d'esprit.

Toponymes 
 
 Avenue Istiklal, avenue de l'indépendance à Istanbul
 Avenue de l'Indépendance de Minsk
 le col Independence, col des montagnes Rocheuses, dans l'État américain du Colorado

Politique 
 Parti de l'indépendance (Istiqlal) marocain
 Parti de l'indépendance (Sjálfstæðisflokkur ) islandais

Autres 
 İstiklâl Marşı, marche turque de l'indépendance ;
 Indépendance, roman américain de Richard Ford (1995) ;
 Indépendance, album du rappeur français Jul.

Voir aussi 
 Indépendantisme